Wiedza o społeczeństwie – przedmiot humanistyczny obejmujący zagadnienia społeczne, polityczne i ekonomiczne
 Wojskowy Obóz Szybowcowy – szkoła lotnictwa Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej Polskiej.